Алексей Куроедов:
 Куроедов, Алексей Матвеевич — комендант Кизлярской крепости, Георгиевский кавалер, премьер-майор.
 Куроедов, Алексей Юрьевич (род. 1974) — Герой Российской Федерации.